Marmara Ereğli (district) een district in Turkije
 Marmara Ereğlisi, de hoofdplaats van dit district